Cassan steht für:

 eine ursprüngliche Handelsstation (nun Wüstung) der Portugiesen am Gambia-Fluss, der Name des Gassang Forest Park erinnert daran
 den piemontesischen Namen der Gemeinde Cassano Spinola in der Provinz Alessandria in Italien

Cassan ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Cassan-Ferrier (* 1989), französische Triathletin
 David Cassan (* 1989), französischer Organist
 Louis-Pierre-Jean-Aphrodise Cassan (1771–1852), französischer Brigadegeneral
 Olivier Cassan (* 1984), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 San Cassan